Fontaínhas es un lugar y aldea situada entre las freguesias de Balasar y Rates, en el municipio de Póvoa de Varzim (Portugal).

En términos educativos, en la aldea se encuentran el Jardim de Infância das Fontaínhas y la Escola EB1 das Fontaínhas; ambas son escuelas públicas.

Póvoa de Varzim